Världscupen i skidskytte 1999/2000 anordnades på nio orter runtom i världen
, bland deltävlingarna fanns bland annat världsmästerskapen 2000.

Herrar

Resultat

Slutställning

Damer

Resultat

Slutställning

Externa länkar 
 Säsongsstatistik på Biathlonworld.com

Referenser

Noter

Webbkällor

Tryckta källor

Skidskyttesäsongen 1999/2000
Skidskytte
1999/2000